Magyarország
 Tamási, város Tolna megyében, a Tamási járás központja

 Bakonytamási, település Veszprém megyében, a Pápai járásban
 Drávatamási, település Somogy megyében, a Barcsi járásban
 Gúttamási, egykori település Fejér megyében. 1966-ban a falut Isztimérhez csatolták, területének másik részéből megalakult Kincsesbánya
 Kistamási, település Baranya megyében, a Szigetvári járásban
 Rábatamási, település Győr-Moson-Sopron megyében, a Csornai járásban
 Szlovákia
 Balogtamási (szlovákul Tomášovce), település a Besztercebányai kerületben, a Rimaszombati járásban
 Losonctamási (szlovákul Tomášovce), település a Besztercebányai kerületben, a Losonci járásban
 Románia
 Almástamási (románul Tămașa), település Szilágy megyében
 Paptamási (románul Tămășeu), település Bihar megyében
Tamași
 Tamași (magyarul Tamás), település Bákó megyében
 Tamași, település Ilfov megyében